Ири́на Генна́дьевна Селю́тина (родилась 7 ноября 1979 года в Алма-Ате, СССР) — казахстанская теннисистка и тренер. Победительница трёх турниров WTA в парном разряде; бывшая вторая ракетка мира в юниорском парном рейтинге; победительница двух юниорских турнира Большого шлема в парном разряде (Roland Garros, Уимблдон-1997); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (US Open-1997); полуфиналистка парного турнира Orange Bowl (1997).

Общая информация 
Ирина — одна из двух детей зовут Геннадия и Татьяна Селютиных; её брата зовут Николай.

Казахстанская спортсменка начала играть в теннис в восемь лет. Первый тренер — Валерий Ковалёв; любимое покрытие — хард.

В июле 2003 года Ирина вышла замуж за Уэйна Блэка — брата своей бывшей напарницы по парным соревнованиям Кары Блэк. Ныне Ирина и Уэйн воспитывают двоих совместных детей.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (12)

Победы (7)

Поражения (5)

Финалы турниров WTA в парном разряде (5)

Победы (3)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (28)

Победы (20)

Поражения (8)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Казахстана
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди девушек
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди девушек
Теннисные тренеры Казахстана